Dalvik eller Dalvík kan syfta på:

 Dalvik (programvara) – en virtuell maskin utvecklad av Google
 Dalviks Kvarn – ett svenskt livsmedelsföretag
 Dalvik Oil – ett svenskt bensinstationsföretag
 Dalvikskyrkan – en kyrkobyggnad i Jönköping i Växjö stift

Geografi

Island 

 Dalvíkurbyggð, kommun, Norðurland eystra, 
 Dalvík, ort, Norðurland eystra, 
 Dalvík (vik), vik, Norðurland eystra,

Sverige 

 Dalvik, Jönköping – en stadsdel i Jönköping
 Råsåkra och Dalvik – en SCB småort 2015–
 Dalvik - en mycket liten plats mellan Torsång och Vika, precis vid sjön Runn. Därifrån är det inte så långt till Falun och Borlänge. Alla dessa platser finns i den svenska provinsen Dalarna.

Robotskapade Islandförgreningar